

Taxi

Cinéma / Télévision 
 Taxi!, un film américain réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1932
 Taxi, un film américain réalisé par Gregory Ratoff, sorti en 1953
 Taxi, un magazine télévisé français de FR3 et Arte, diffusé en 1986 et 1987
 Taxi, une série télévisée américaine de James L. Brooks, diffusée de 1978 à 1983
 Taxi, une saga cinématographique composée de :
Taxi, un film français réalisé par Gérard Pirès, produit et écrit par Luc Besson, sorti en 1998
 Taxi 2, un film français réalisé par Gérard Krawczyk, produit et écrit par Luc Besson, sorti en 2000
 Taxi 3, un film français réalisé par Gérard Krawczyk, produit et écrit par Luc Besson, sorti en 2003
 Taxi 4, un film français réalisé par Gérard Krawczyk, produit et écrit par Luc Besson, sorti en 2007 
Taxi 5, un film français réalisé par Franck Gastambide, produit et écrit par Luc Besson, sorti en 2018

Autres titres 
 Monsieur Taxi, un film français réalisé par André Hunebelle en 1952
 Taxi Driver, un film américain réalisé par Martin Scorsese de 1976
 Taxi Girl, un film italien réalisé par Michele Massimo Tarantini, sorti en 1977
 Taxi zum Klo, un film allemand réalisé par , sorti en 1981
 Taxi Boy, un film français réalisé par Alain Page, avec Richard Berry et Claude Brasseur, sorti en 1986
 Taxi Blues, (Такси-блюз, Taxi-Blyuz) un film russe réalisé par Pavel Lounguine, sorti en 1990
 Taxi de nuit, un film français réalisé par Serge Leroy, sorti en 1992
 Taxi de noche, un film espagnol réalisé par Carlos Saura
 New York Taxi, un film américain réalisé par Tim Story, remake du film français Taxi de 1998
 Un taxi pour Tobrouk est un film français réalisé par Denys de La Patellière, sorti en 1961
 Un taxi mauve est un film Italo-franco-irlandais réalisé par Yves Boisset et sorti en 1977